Goussainville pode se referir a:

 Goussainville, comuna francesa no departamento do Eure-et-Loir
 Goussainville, comuna francesa no departamento do Val-d'Oise

Desambiguação